Jméno a příjmení Stanislav Tůma nosí více osobností:

 Stanislav Tůma (1950–2005) – český fotograf
 Stanislav Tůma (judista) (* 1953) – československý zápasník–judista české národnosti
 Stanislav Tůma (lékař) (* 1934) – český lékař, radiolog, profesor Univerzity Karlovy, bratr publicisty a moderátora Jaromíra Tůmy
 Stanislav Tůma (zápasník) (* 1948) – československý reprezentant v zápase

Související články 
 Tůma